Феликс Конопасек (; 22 мая 1860, Черновцы — 28 июля 1930, Рыглице) — польский композитор и дирижёр.

Биография 
Учился в Варшаве у Рудольфа Штробля (фортепиано) и Зыгмунта Носковского (композиция). Дирижировал различными варшавскими инструментальными и хоровыми коллективами, преподавал в Варшавской Высшей школе музыки. Среди наиболее известных сочинений — сказка «Дети и жабы» () для мужского хора, Соната для скрипки и фортепиано и др.

Композиторы Польши XIX века
Композиторы Польши XX века
Академические музыканты Польши
Преподаватели вузов Польши